Yung-ning kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongning (ort), Fujian, 
 Pumiao (häradshuvudort), Guangxi, 
 Nanning (provinshuvudstad), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar